Акаба (, ) — фамилия. Известные носители:

 Акаба, Джозеф Майкл (род. 1967) — американский гидрогеолог, астронавт НАСА.
 Акаба, Нателла Нуриевна (род. 1945) — абхазский политик, общественный деятель.
 Акаба, Юкико (род. 1979) — японская бегунья на длинные дистанции.
 Акаба, Юрий Григорьевич (род. 1949) — абхазский политик, министр. См. также 
 Акаба (значения)